Agano – personaggio della mitologia greca
 Agano – città della prefettura di Niigata (Giappone)
 Agano – fiume dell'isola di Honshū (Giappone)
 Agano – incrociatore della Marina imperiale giapponese
 Agano di Autun – Vescovo di Autun dell'XI secolo, autore ecclesiastico